Деринг, Дёринг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Деринг, Александр Фёдорович (род. 1958) — российский архитектор.

 Деринг, Виктор Эдуардович (род.1921) - российский музыкант,джазмен.

Дёринг 
 Дёринг, Герман Генрих (1859—1951) — епископ Пуны и апостольский викарий Хиросимы.
 Дёринг, Карл Генрих (1834—1916) — немецкий музыкальный педагог, хормейстер и композитор.
 Дёринг, Рихард (ок. 1580—1630) — органист и контрапунктист XVII века.
 Дёринг, Теодор (1803—1878) — немецкий актёр.
 Дёринг, Юлиус Иоганн (1818—1896) — немецкий и остзейский художник.
 Дёринг, Эрнст (1863—1943) — немецкий виолончелист и музыкальный педагог.

Примечания